Jugulator е тринадесети студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Това е първият от два албума с новия вокал на групата Тим „Рипър“ Оуенс. Албума се отдалечава от стария стил на групата и звучи повече като траш метълите от Exodus (от 80-те), пост траш, ню метъл и дет метъл. Обичайните фантастични текстове на групата са променени. Вече те са по-тежки и груби, като например за механизирания звяр, който изкормва пляката си, или за края на света. Китарите също са пренастроени – в този албум те са на по-ниска тоналност (С, С#).

Целия албум сякаш описва края на света – от пристигането на Jugulator („Jugulator“) до самия край („Cathedral Spires“). Самия Jugulator е метафора за злото в света.

„Dead Meat“, „Decapitate“ и „Burn in Hell“ описват злините на човека, които в крайни сметка стават толкова много, че довеждат до апокалипсиса.

Отзивите за албума са многозначителни. Едни харесват албума, други харесват музиката, но предпочитат Халфорд да е вокал, а трети изобщо не харесват Jugulator. Въпреки това „Cathedral Spires“ е считана за класика, дори и от критици, които не харесват албума.

„Burn in Hell“ е пуснат с видео, в което липсват последните 2 минути от песента. „Jugulator“ и „Blood Stained“ са включени в бокс сета „Metalogy“.

Състав 
 Тим „Рипър“ Оуенс – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани

Песни 
Всички песни са написани от Кенет Даунинг и Глен Типтън.

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1997 година